Mecz o Puchar Interkontynentalny 1994 został rozegrany 1 grudnia 1994 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Milanem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1993/94 oraz Vélez Sársfield, triumfatorem Copa Libertadores 1994. Vélez Sársfield wygrał mecz 2:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1993/1994)
 Copa Libertadores 1994

Bibliografia 
 RSSSF

1994 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej